Sezon SM-liiga rozegrany na przełomie 2011 i 2012 jako 37. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Obrońcą tytułu była drużyna HIFK, która w finale poprzedniej edycji pokonała Blues 4:0.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off,       = Kwalifikacja do rywalizacji play-out (o utrzymanie)

W sezonie zasadniczym uczestniczyło 14 drużyn, które rozegrały po 60 spotkań. Osiem pierwszych zakwalifikowało się do fazy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Finlandii. Ostatni zespół rywalizował o miejsce w kolejnym sezonie.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 Kärpät (7) - TPS (10) 2:0 (4:1, 2:1)
 Blues (8) - Lukko (9) 2:1 (1:0, 0:2, 6:3)

W rywalizacji o miejsce w SM-liiga w kolejnym sezonie ostatnia drużyna edycji 2011/2012 Ilves wygrała z najlepszym zespołem ligi Mestis (drugiej klasy rozgrywkowej w Finlandii), tj. Vaasan Sport, w stosunku meczów 4:1 i tym samym utrzymała się w SM-liiga.

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: KalPa
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: JYP
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Pelicans
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Blues

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Tomáš Záborský (Ässät) – 35 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Markus Seikola (Pelicans)
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Ryan Lasch (Pelicans) – 62 punkty
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Toni Söderholm (HIFK) +31
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Tomáš Záborský (Ässät)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Jani Tuppurainen (JYP)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Tomáš Záborský (Ässät)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Riku Helenius (JYP)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Sami Vatanen (JYP)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Ville Vahalahti (TPS)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Teuvo Teräväinen (Jokerit)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Riku Helenius (JYP)
 Obrońcy: Toni Söderholm (HIFK), Sami Vatanen (JYP)
 Napastnicy: Tomáš Záborský (Ässät), Éric Perrin (JYP), Ryan Lasch (Pelicans)
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Jyrki Aho (JYP)

Przypisy 

2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w Finlandii
2012 w Finlandii
Hokej na lodzie w Finlandii